VSOP steht als Abkürzung für:

 Variations séculaires des orbites planétaires, eine astronomische Theorie
 very small outline package, eine SMD-Gehäuseform
 Vienna Symphonic Orchestra Project, ein Ableger der Wiener Symphoniker
 virtual stock option plan eine virtuelle Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung
 V.S.O.P., eine Altersprädikats-Klassifizierung für Cognac, Armagnac und Brandy
 V.S.O.P. (Band), eine ehemalige Jazz-Formation
 V.S.O.P. (Album), ein Musikalbum von Herbie Hancock
 Virtueller SOP, (Start of Production = „Beginn einer Serienproduktion“), ingenieurwissenschaftlicher Ansatz im Entwicklungsprozess von Fertigungsanlagen

VSOP